Colcha „K“ steht für:

 Colcha „K“ (Potosí), Stadt im Departamento Potosí, Bolivien
 Municipio Colcha „K“, Landkreis im Departamento Potosí, Bolivien
 Kanton Colcha „K“, Gemeindebezirk im Departamento Potosí, Bolivien